Krka har flere betydninger:

 Krka (Slovenien) – en flod i Slovenien.
 Krka (Kroatien) – en flod i Kroatien.